Александр Васильевич Гриценко (1907—1978) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1907 году в Никольске-Уссурийском Приморской области.

В 1924—1927 годах учился в Никольск-Уссурийском сельскохозяйственном техникуме. В 1932—1937 годах обучался в Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Член ВКП(б) с 1932 года.

В 1927—1929 годах работал агрономом Черниговского района Дальне-Восточного края.

В 1929—1931 годах служил в РККА.

В 1931—1932 годах — агроном Дальне-Восточного треста масложировой промышленности, затем заместитель управляющего конторой (Хабаровск).

В 1937—1938 годах — начальник Орловского областного земельного отдела.

В 1938—1939 годах был 3-м секретарем Орловского областного комитета ВКП(б).

В 1939—1943 годах — заместитель заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б).

В 1943—1949 годах — заместитель председателя СНК — Совета министров РСФСР.

В 1949—1952 годах — 2-й секретарь Ставропольского краевого комитета ВКП(б).

В 1952—1954 годах был председателем Исполнительного комитета Ростовского областного Совета.

В 1954—1957 годах — председатель Исполнительного комитета Каменского областного Совета.

В 1958—1962 годах — председатель Исполнительного комитета Иркутского областного Совета.

В 1962—1964 годах — председатель Исполнительного комитета Иркутского сельского областного Совета.

В 1964—1965 годах — председатель Исполнительного комитета Иркутского областного Совета.

На 1971 год — заместитель министра заготовок РСФСР.

Умер в 1978 году.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Гриценко Александр Васильевич

Секретари Орловского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Председатели Ростовского облисполкома
Председатели Иркутского облисполкома
Председатели Каменского облисполкома
Вторые секретари Ставропольского крайкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС